Вик-сюр-Сей () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Шато-Сален.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 3817 человек. Код INSEE кантона — 57 34. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 14 коммун, административный центр — коммуна Вик-сюр-Сей.

Коммуны кантона

См. также 						
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель